Region Wschodni – region administracyjny Burkina Faso
 Region Wschodni – region administracyjny Ghany
 Region Wschodni – region administracyjny Islandii
 Region Wschodni – region administracyjny Kamerunu
 Region Wschodni – region administracyjny Maroka
 Region Wschodni – istniejący do 2011 region Omanu

Zobacz też:
 Prowincja Wschodnia